Scott Alexander peut désigner :
 Scott Alexander (né en 1963), scénariste américain ;
 Scott Alexander (né en 1989), joueur américain de baseball.